Командный чемпионат мира по международным шашкам 2022 года проводился с 3 по 8 мая в Анталье, Турция Всемирной федерацией шашек (FMJD) среди мужчин и среди женщин с классическим контролем времени, в рапиде и блице. Чемпионат прошёл после шестнадцатилетнего перерыва, а для женщин стал первым в истории. Участие приняли десять мужских команд и пять женских команд из 11 стран. Команды России и Белоруссии не приняли участие по политическим причинам, также в мужском турнире не смогла принять участие сборная Украины.

Результаты 
У мужчин в турнире с классическим контролем времени за золотые медали шла упорная борьба. Всё решилось в последнем туре в матче Нидерланды – Франция. Одержав победу, Нидерланды впервые завоевали титул чемпионов мира. Серебро завоевала сборная Сенегала, бронза досталась команде Франции. На четвёртом месте, не проиграв ни одного матча, финишировала сборная Литвы, которая была четвёртой и в остальных программах.

В турнире с классическим контролем времени среди женщин приняли участие 4 команды. Сборная Латвии присоединилась лишь на программы с укороченным контролем времени. Турнир проводился в два круга.

Мужчины 
В каждой команде играли по 3 шашиста. За победу в каждой игре присваивалось 2 очка, за ничью — 1, за поражение 0 очков.

За победу в матче (4, 5 и 6 очков) команде присваивалось 2 очка, за ничью (3:3) — 1 очко, за поражение 0 очков.

В скобках указано количество очков набранное во всех партиях.

Классика

Рапид

Блиц

Женщины

Классика

Рапид

Блиц

Ссылки 
 WC Teams Countries Antalya 2022 Итоговая таблица. Мужчины.
 World Championship teams rapid Итоговая таблица рапид. Мужчины.
 World Championship teams blitz Итоговая таблица блиц. Мужчины.
 WC Teams Countries Antalya 2022 Итоговая таблица. Женщины.
 World Championship teams women rapid Итоговая таблица рапид. Женщины.
 World Championship teams women blitz Итоговая таблица блиц. Женщины.
 WC Blitz Countries Antalya 2022 (Rapid) Итоговая таблица рапид на сайте KNDB. Мужчины. Женщины.
 WC Blitz Countries Antalya 2022 (Blitz) Итоговая таблица блиц на сайте KNDB. Мужчины. Женщины.

Спорт в Турции
2022 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Анталье
Международные спортивные соревнования в Турции